Улёма (тат. — Үләмә́) — река в Татарстане, правый приток реки Свияга.

География 
Длина реки 72 км, площадь бассейна 870 км². Берёт начало северо-западнее бывшей деревни Красные Дворики Тетюшского района Республики Татарстан. Протекает по волнистой равнине, территория водосбора сильно пересечена глубокими оврагами, широкими балками и логами.

Русло сильно извилистое, не разветвлённое, шириной 7—8 м. В реку впадает 29 притоков.

Гидрография 
 Река маловодная. Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (87 %). Распределение стока в течение года неравномерное. Годовой слой стока 123—147 мм, из которых 50-130 мм приходятся на весеннее половодье. Межень устойчивая, низкая 0,39 м³/с в устье. Модули подземного питания колеблются от 0,5 до 3,0 л/с км².
 Вода в реке гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, повышенной минерализации 500—700 мг/л. Жёсткость от 3,0-6,0 мг-экв/л (умеренно жёсткая) весной, до 6-9 мг-экв/л (жёсткая) в межень. Мутность средняя 2400 г/м³.

Притоки 
Объекты по порядку от истока к устью (км от устья: ← левый приток | → правый приток):

 50 км: → Любимовка
 39 км: ← Турма
 10 км: ← Табарка

Хозяйственное использование 
 Река имеет большое хозяйственное значение для данного региона, является важным источником природного водоснабжения предприятий сельского хозяйства.
 Постановлением Совета Министров Татарской Автономной Советской Социалистической Республики от 10 января 1978 г. № 25 и постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2005 г. № 644 признана памятником природы регионального значения.

Интересные факты 
В честь Улёмы названы ископаемые терапсиды улемозавры, чьи окаменелости были впервые найдены неподалёку от неё.

Источники 
 Татарская энциклопедия: В 6 тт./ Гл. ред. М. Х. Хасанов; Отв. ред. Г. С. Сабирзянов. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ.

Примечания 

Притоки Свияги
Реки Апастовского района
Реки Буинского района
Реки Тетюшского района
Памятники природы Татарстана